Hard rock – genere musicale
 Hard Rock Bottom – album dei No Use for a Name
 Hard Rock Cafe – catena di ristoranti
 Hard Rock –  census-designated place della contea di Navajo, Arizona, Stati Uniti